Jarque de Moncayo, municipi d'Aragó a la comarca d'Aranda (província de Saragossa) 
 Jarque de la Val municipi d'Aragó a la comarca de la Conques Mineres (província de Terol)
 Daniel Jarque i González (Barcelona, 1983 - Florència, 2009), futbolista 
 Francesc Jarque Bayo (València, 1940), fotògraf valencià
 Josep Maria Jarque i Jutglar (Barcelona, 1935), pedagog terapeuta 
 Salvador Jarque, diversos personatges